1989 Голяма награда на Австралия е 5-о за Голямата награда на Австралия и шестнадесети последен кръг от сезон 1989 във Формула 1, провежда се на 5 ноември 1989 година на пистата Аделаида в Австралия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Австралия